Shammeh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Mosallamīyeh, ort, Khuzestan, 
 Shammeh (ort i Iran), Khuzestan, 

Robotskapade Iranförgreningar